Змагання турніру в одиночному жіночому розряді з фігурного катання на зимових Олімпійських іграх 1948 відбувалися 3-6 лютого.

Усі змагання пройшли в Санкт-Моріц на природній ковзанці Олімпійського ковзанярського стадіону (). Першого дня жінки змагалися в обов'язковій програмі, але через непридатні погодні умови для фігуристів (потепління) перенесли на 5 лютого, а вже 6 лютого проводилася довільна програма.

У змаганнях брали участь 25 фігуристок з 10 країн світу.

Медалісти

Результати 
Дата:
 3 лютого, о 9:00 (у зв'язку з потеплінням перенесено на 5 лютого)
 6 лютого, о 7:30

Рефері:
  Густав Ф.С. Вітт
Асистент рефері:
  Якоб Бідерманн
Судді:
  Ерколе Каттанео
  Гарольд Дж. Сторке
  Євген Кірхгофер
  Губерт М. Мартеноу
  Мелвілл Роджерс
  Адольф Росдол
  Жорж Торхон
  Марсель Вадас
  Карел Земек
  Крістен Крістенсен (заміна)

Посилання 
  
 
 

Фігурне катання на зимових Олімпійських іграх 1948